Tom Wright, numele a mai multor persoane:
Tom Wright, episcop de Durham, teolog;
Tom Wright, de la Canadian Football League;
Tom Wright, un actor de film;
Tom Wright, un jucător de baseball;
Thomas Wright, regizor.